"Ospedaletto" pode ser:
 Ospedaletto, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Ospedaletto Euganeo, comuna italiana do Vêneto
 Ospedaletto Lodigiano, comuna italiana da Lombardia
 Ospedaletto d'Alpinolo, comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos